Shear se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cornelius Lott Shear
 William A. Shear